Я́нхонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Янхонен, Паули (1914—2007) — финский стрелок.
  (1886—1939) — финский министр.